Мангольдт:
 Мангольдт, Ганс Карл Фридрих фон (1854—1925) — немецкий математик.
 Мангольдт, Ханс фон (1824—1868) — немецкий экономист.

См. также